Trattato di Windsor (1175) fra Inghilterra e Irlanda
Trattato di Windsor (1357) fra Inghilterra e Francia (non ratificato)
Trattato di Windsor (1386) fra Inghilterra e Portogallo
Trattato di Windsor (1522) fra Inghilterra e Sacro Romano Impero
Trattato di Windsor (1899) fra  Regno Unito e Portogallo, riguardante le colonie in Africa